Дми́трий Арцыба́шев:
 Арцыбашев, Дмитрий Александрович (1803—1831) — декабрист, автор военно-исторических исследований.
 Арцыбашев, Дмитрий Дмитриевич (1873—1942) — российский и советский инженер-механик, один из крупнейших специалистов по декоративному садоводству и цветоводству.